Cuando dice Ducados puede referirse a:

 El plural de la moneda  Ducado.

 Ducados, una conocida marca de cigarrillos española.